|}

Die Linha de Campos – Miracema ist eine Eisenbahnstrecke in Brasilien.

Geschichte 
Die Linha de Campos – Miracema  verbindet Campos und São Fidélis und wurde am 1. August 1891 eröffnet.
Am anderen Ende hatte die Bahngesellschaft E. F. Santo Antonio de Pádua eine Bahnverbindung zwischen Luca (São Fidélis) und Santo Antonio dos Brotos (Miracema) gebaut, die 1880–1884 fertiggestellt wurde.  

1891 war  Miracema schon per Bahn mit Campos verbunden (durch die Verbindung beider Linien) gehörten beide Linien schon der Estrada de Ferro Leopoldina. Diese Bahnlinie war damit bis zur Linha de Manhuaçu verbunden (über den Ramal de Paraoquena). 

In den 1980er Jahren wurde der Personenverkehr auf dieser Strecke eingestellt. Jedoch wird die Bahnstrecke im Güterverkehr bis heute aktiv genutzt durch die private brasilianische Bahngesellschaft FCA.

Weblinks 
 Karte der Bahnlinie
 Eisenbahnstationen in Brasilien
Rio de Janeiro